Konkávnost (vbóčenost ali vbóklost) se lahko nanaša na naslednje pojme:
 konkavna množica
 konkavna funkcija
 konkavna leča
 konkavni mnogokotnik

Nasprotje konkavnosti je konveksnost (izbočenost ali izboklost).